Henri Rollet (1860-1934), avocat français, précurseur du droit des enfants au début du , créateur en 1914 d'une association reconnue d'utilité publique en 1920 (portant son nom, par la suite) ;
 Henri Rollet (1917-2003), historien français du catholicisme social.